Юнаков — русская фамилия.

Известные носители:
 Юнаков, Леонтий Авксентьевич (1838—1905) — российский генерал от инфантерии.
 Юнаков, Михаил Алексеевич (1790—1820) — профессор географии и статистики Императорского Казанского университета.
 Юнаков, Николай Леонтьевич (1871—1931) — российский военный историк, генерал-лейтенант, сын Леонтия Юнакова.
 Юнаков, Сергей Фёдорович (род. 1951) — советский и украинский архитектор, заслуженный архитектор Украины.

См. также 
 Юнаково
 Юнаковка
 Юнак